Stammtafel des kroatischen Adelsgeschlechts Zrinski.

Dies ist die Stammtafel des kroatischen Adelsgeschlechts Zrinski, der Fürsten von Zrin, das im Kroatisch-ungarischen Königreich während der Türkenkriege machtvoll und einflussreich war, im Zeitraum von 1347 bis 1703.

Stammtafel

Siehe auch 
Liste der Bane von Kroatien
Stammliste des Adelsgeschlechts Zrinski

Weblinks 
http://genealogy.euweb.cz/balkan/subich2.html Stammliste des Adelsgeschlechts Šubić, bzw. Zrinski (1. Teil), mit der tschechisch-ungarischen Version der Namen
http://genealogy.euweb.cz/hung/zrinyi.html Stammliste des Adelsgeschlechts Zrinski (2. Teil)
http://www.meridijani.com/?meridijan=magazines&id=77&brief=73 Stammtafel des Adelsgeschlechts Zrinski in der Fachzeitschrift Meridijani

Zrinski
Zrinski (Adelsgeschlecht)